Aurélio Dias (Manaus, 1958 — Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2012) é baixista brasileiro.

Naturais de Manaus
Baixistas do Amazonas